Federico Domínguez – calciatore argentino nato nel 1976
 Federico Domínguez – calciatore argentino nato nel 1991